Maschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Maschmann (1920–1999), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Ernst Maschmann (1894–1943), deutscher Biochemiker und Ruderer
 Ingeborg Maschmann (1921), deutsche Schulpädagogin
 Margarete Maschmann (1886–1978), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Melita Maschmann (1918–2010), deutsche Schriftstellerin